Husni (), auch transliteriert als Hosni oder Hosny, ist ein arabischer männlicher Vorname und Familienname, abgeleitet von  (husn; ‚schön‘, ‚gut‘) mit der Bedeutung „Schönheit“, „Vortrefflichkeit“. Die türkische Form des Namens ist Hüsnü; in Albanien tritt auch die Form Hysni oder Hüsni auf.

Namensträger

Vorname 

 Hosni Abd-Rabou (* 1984), ägyptischer Fußballspieler
 Hysni Kapo (1915–1979), albanischer Politiker
 Hysni Milloshi (1946–2012), albanischer Schriftsteller
 Husni Mubarak (1928–2020), ägyptischer Politiker und langjähriger Staatspräsident
 Hüsni Tahiri (* 1983), albanischer Fußballspieler
 Husni az-Za'im (1897–1949), syrischer General und Politiker

Familienname, Form Hosni 
 Dimitrios Hosni († 2010), syrischer Erzbischof
 Nadia Hosni (* 1987), tunesische Gewichtheberin

Familienname, Form Hosny 
 Ahmed Salah Hosny (* 1979), ägyptischer Fußballspieler
 Farouk Hosny (* 1938), ägyptischer Maler und Politiker
 Hadia Hosny (* 1988), ägyptische Badmintonspielerin
 Halim Hosny (* 1958), deutscher Auslandsreporter
 Osama Hosny (* 1982), ägyptischer Fußballspieler
 Tamer Hosny (* 1977), ägyptischer Sänger und Schauspieler

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Arabischer Personenname